Believe (album van Cher), een studioalbum van Cher
 Believe (single van Cher), een nummer-1 hit van Cher
 Believe (album van Justin Bieber), een studioalbum van Justin Bieber
 Believe (single van Justin Bieber), een gelijknamig nummer van dit album
 Believe (Dima Bilan), het winnende lied van het Eurovisiesongfestival 2008
 Believe (Lenny Kravitz), een nummer uit 1993
 Believe (Mumford & Sons), een nummer uit 2015
 Believe (2000), een horrorfilm met Ben Gazzara
 Believe (2007), een mockumentary met Larry Bagby
 Believe (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014 van NBC
 Believe (label), een Frans platenlabel